est une expression signifiant « mon tout » en anglais. Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album d' sorti le .

Chanson 

 , chanson des 98 Degrees présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Monica présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .